La Motte Picquet, de son vrai nom Toussaint-Guillaume Picquet de La Motte, était un marin français qui a donné son nom à : 

 L'avenue de La Motte-Picquet, dans les 7 et  de Paris
 La Motte-Picquet - Grenelle, une station du métro parisien sur la Ligne 10
 Quatre navires de la Marine nationale ont porté le nom de  (ou La Motte-Picquet), d'après Toussaint-Guillaume Picquet de La Motte :
 le , un aviso à vapeur lancé en 1859 ;
 le , un navire de transport brièvement nomme Lamotte-Picquet de 1920 à 1922 ;
 le , un croiseur léger de classe Duguay-Trouin lancé en 1924 ;
 la , une frégate de classe Georges Leygues lancée en 1985.